FAM200B () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 657 амінокислот, а молекулярна маса — 76 034.

Див. також 
 Хромосома 4

Примітки

Література 

Некатегоризовані білки